Machado se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Angelo B. M. Machado
 Antonio de Barros Machado
 Antonio Machado Núñez
 Domingos Arthur Machado Filho
 Éwerton O. Machado
 Ottílio Machado